Capdevila puede referirse a:

Apellidos
Arturo Capdevila, escritor y abogado argentino.
Carles Capdevila i Plandiura, periodista y guionista español.
Carles Capdevila i Recasens, fue un escritor, actor, pintor, traductor, crítico de arte y periodista español.
José Alberto Capdevila, médico que tuvo una destacada labor profesional en el Río de la Plata.
Manuel Capdevila, pintor y orfebre español.
Mary Capdevila, soprano y actriz española de principios de siglo XX.
Maria Montserrat Capdevila d'Oriola, una de las primeras matemáticas de España.
Oriol de Bolòs i Capdevila, botánico especialista en flora y geobotánico, encuadrado en la escuela fitosociológica.
Roser Capdevila, escritora e ilustradora de libros infantiles.

Topónimos argentinos
General Capdevila, localidad y municipio en el extremo sudoeste de la provincia del Chaco.
Capdevila o Capdeville, localidad y distrito en el departamento Las Heras, provincia de Mendoza.

Páginas de desambiguación 
Joan Capdevila
Capdeville